

Geografia 
 San Vidotto – frazione del comune italiano di Camino al Tagliamento

Persone 
 Francesco Vidotto – scrittore italiano
 Nino Vidotto – calciatore italiano
 Vittorio Vidotto – storico e accademico italiano